Tučapy kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tučapy (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Tučapy (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Tučapy (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar